

Geografia
Seltzer, census-designated place degli Stati Uniti d'America nello stato della Pennsylvania

Persone
Aaron Seltzer, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
David Seltzer, scrittore, sceneggiatore e regista statunitense

Pagine correlate 
Alka-Seltzer